Гене́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Аниш. Пригород Дуэ, находится в 6 км к юго-востоку от центра города и в 33 км к югу от Лилля, в 6 км от автомагистрали А21 "Рокада Миньер".

Население (2017) — 4 677 чел.

Достопримечательности 
 Кирпичная церковь Святой Адельгунды XIX века
 Здание мэрии, бывшая пивоварня

Экономика 
В 1865 году угольная компания Аниш открыла в Генене первую, а в 1899 году — вторую очереди шахты Сен-Рене. В 1964 году шахта была закрыта.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,6 %
 промышленность — 4,0 %
 строительство — 7,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 47,4 %
 государственные и муниципальные службы — 40,4 %

Уровень безработицы (2017) — 21,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 17 270 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Генена с 2014 года занимает член Коммунистической партии Марилин Люка (Maryline Lucas), член Совета департамента Нор от кантона Аниш. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый блок победил в 1-м туре, получив 60,19 % голосов.

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея